Garschagen steht für
 Garschagen (Remscheid), einen statistischen Stadtteil und Ortsbereich in Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Honschaft Garschagen, eine frühneuzeitliche Honschaft im bergischen Amt Beyenburg (heute Wuppertal und Remscheid)
 Obergarschagen, eine Hofschaft in Garschagen
 Mittelgarschagen, eine Hofschaft in Garschagen
 Untergarschagen, eine Hofschaft in Garschagen
 Garschager Heide, ein Wald- und Heidegebiet in Remscheid, Nordrhein-Westfalen
 Garschagener Bach, ein Zufluss des Herbringhauser Bachs
 Garschager Siefen, ein Zufluss des Garschagener Bachs

Garschagen ist der Name folgender Personen:
 Oscar Garschagen, niederländischer Journalist